Вилка в шахматах — положение в шахматной партии, когда две или более фигуры одного игрока находятся под боем одной фигуры другого игрока. Имеет большое значение, когда среди фигур, оказавшихся под боем, есть две фигуры ценностью большей, чем фигура, нападающая на них, и нет возможности её побить. В данном случае часто возможен выгодный размен, поскольку за один ход невозможно увести больше одной фигуры из-под боя.

Целью двойного удара может быть и просто поле, на которое стремится атакующая фигура.

Наибольшее значение имеет вилка, когда под боем оказывается король (объявлен шах).

Может использоваться как тема шахматной задачи или этюда.

Вилка пешкой почти всегда выгодный приём, просто потому, что ценность пешки относительно других фигур невелика.

Двойные удары ферзём, ладьей, слоном или королем «вилками» обычно не называют, хотя принцип тот же — одновременное нападение на несколько фигур или сочетание нападения на фигуры и угрозы (например, мата). Чаще всего двойные удары наносит ферзь. Это естественно, поскольку у ферзя из всех фигур самые богатые функциональные возможности.

Иногда в литературе вместо термина «вилка» используется понятие «двойной удар».

См. также 
 Этюд братьев Платовых, в котором выигрыш достигается с помощью коневой вилки.

Примечания 

Темы в шахматной композиции
Шахматная тактика